Miejscowości o tej nazwie:
 Pajari – wieś w Chorwacji

Osoby o tym nazwisku:
 Antti Pajari – fiński żużlowiec